Kupp kan syfta på:

 Statskupp – ett plötsligt och ur rådande författnings synsätt, olagligt maktövertagande i en stat
 Kupp (bergsformation) – en fristående bergsmassa av kägel- eller pyramidform

Se även
 Cup – En tävlings- och turneringsform i utslagsformat